Барбеллино-Натурале () — озеро на севере Италии, расположенное в провинции Бергамо административного региона Ломбардия.

Озеро находится в между городами Бергамо и Сондрио, над водохранилищем Барбеллино. По берегам озеро ограничивается горами Чиме-ди-Каронелла (), Пассо-ди-Каронелла (), Монте-Торена (), Пиццо-Стринато () и Монте-Костоне (). Озеро располагается в природном углублении, куда стекаются потоки от таяния снега, частых дождей и более мелких озёр, лежащих в направлении Пассо-ди-Пила и Пассо-ди-Каронелла.

До Барбеллино-Натурале можно добраться из Вальбондионе, проехав мимо водохранилища Барбеллино, где есть места для проживания туристов. Путь отмечен указателями и не представляет затруднений для пешеходов. На все возвышенности вокруг озера можно подняться.

Озёра Ломбардии
Бассейн Адды